Stoofstraat (Aalst)
Stoofstraat (Antwerpen)
Stoofstraat (Brugge)
Stoofstraat (Brussel)
Stoofstraat (Gent)
Stoofstraat (Kortrijk)
Stoofstraat (Mechelen)
Stoofstraat (Merchtem)
Rue de l'Étuve (Luik)